Scratch My Back — восьмой студийный альбом британского рок-музыканта Питера Гэбриела, выпущенный в 2010 году. Первый студийный альбом Гэбриела за восемь лет. Состоит из 12 кавер-версий песен разных музыкантов записанных с оркестром. Альбом продюсировали Гэбриел и Боб Эзрин.

Диск так же был издан на виниловой пластинке (в марте 2010 года) и в цифровом виде.

Список композиций

Синглы 
 «The Book of Love» / «Not One of Us» Издан: 30 January 2010
 «The Boy in the Bubble» / «Biko» Издан: 28 February 2010
 «Flume» / «Come Talk to Me» Издан: 30 March 2010
 «The Power of the Heart» / «Solsbury Hill» Издан: 28 April 2010
 «Mirrorball» / «Mercy Street» Издан: 27 May 2010
 «Listening Wind» / «I Don’t Remember» Издан: 26 June 2010

Участники записи 
 Питер Гэбриел — продюсер, аранжировка («The Book of Love»),
 Боб Эзрин — продюсер

Хит-парады

Еженедельные Хит-парады

Ежегодные Хит-парады

Сертификация

Примечания 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Питера Гэбриела
Кавер-альбомы
Альбомы, спродюсированные Бобом Эзрином